Ruhmasjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Musta Ruhmas, sjö, Kymmenedalen, 
 Iso Ruhmasjärvi, sjö, Kymmenedalen, 

Robotskapade Finlandförgreningar